Roberto López  puede designar:
Roberto López Ufarte es un futbolista española;
Roberto López Esquiroz es un futbolista de España; o
Roberto López-Corrales es un artista visual y sonoro, pintor y compositor español.